Günzing steht für folgende Orte in Österreich:

 Günzing (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Günzing (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gunzing